Ivan Nikolaïevitch Nepriaïev - en  et en anglais :  (né le  à Iaroslavl en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il débute dans la Superliga en 2000. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . Le Lokomotiv remporte la Superliga en 2002 et 2003. Il signe au HK Dinamo Moscou dans la KHL en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Russie.

Trophées et honneurs personnels 
 2007 : participe au Match des étoiles de l Superliga avec l'équipe de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || Lokomotiv Iaroslavl || Vyschaïa liga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || Lokomotiv Iaroslavl || Vyschaïa liga || 15|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga|| 43|| 9|| 14|| 23|| 38|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl || Superliga|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 18|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 37|| 3|| 8|| 11|| 30|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 26|| 3|| 6|| 9|| 12|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa liga || 13|| 5|| 10|| 15|| 12|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 29|| 4|| 6|| 10|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 56|| 10|| 10|| 20|| 73|| 9|| 1|| 0|| 1|| 16
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 6|| 16|| 22|| 70|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 17|| 9|| 26|| 66|| 7|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 56|| 9|| 17|| 26|| 84|| 15|| 3|| 6|| 9|| 41
|-
| 2008-2009|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 52|| 14|| 13|| 27|| 48|| 12|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL || 44|| 4|| 9|| 13|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 5|| 10|| 15|| 50|| 24|| 4|| 3|| 7|| 49
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 11|| 8|| 19|| 58|| 15|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 3|| 3|| 6|| 22|| 9|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 39|| 3|| 2|| 5|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 37|| 1|| 4|| 5|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 7

Au niveau international

Références 

Naissance en février 1982
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Iaroslavl
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk